Por Becker pode estar à procura de:
 Béquer ou Gobelé, um tipo de recipiente
 Becker (série), uma série de televisão exibida entre 1998 e 2004 pela CBS

Localidades 
 Becker (Minnesota), uma cidade estado-unidense no estado de Minnesota
 Condado de Becker
 Hospital Dom João Becker

Pessoas 
 Boris Becker - tenista alemão
 Donald Becker - programador estadunidense
 Gary Stanley Becker - economista estadunidense
 Jason Becker - guitarrista estadunidense
 Théo Becker - ator brasileiro
 Wolfgang Becker - cineasta alemão
 Ermelino Becker - professor e político paranaense
 Alisson Becker, futebolista brasileiro.
 Muriel Becker, futebolista brasileiro, irmão de Alisson.

Sobrenomes da língua alemã
Sobrenomes derivados de profissões